Rybno può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Rybno, comune del Voivodato della Masovia
Rybno, comune del Voivodato della Varmia-Masuria